Дубровська Ганна Анатоліївна (1972) — російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка Росії
 Дубровська Наталія Костянтинівна (1945—2015) — радянська і українська актриса театру і кіно, Заслужена артистка УРСР

Дубровська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Дубровська — присілок, Устьянський район, Архангельська область

Див. також 
 Трикулевська-Дубровська Ніна Георгіївна

Див. також 
 Дуброва
 Дубровський